El término Calles puede referirse, en esta enciclopedia:

 al plural de calle, un espacio urbano;
 a Calles, una localidad de la provincia de Valencia;
 a Calles, un apellido (véase, por ejemplo, Plutarco Elías Calles).